

Persone 
 Mario Panzani (19639 – ) – ex giocatore di football americano italiano
 Christophe Panzani (1975 – ) – sassofonista francese
 Gregorio Panzani (morto 1662) – vescovo cattolico di Mileto
 Jean Panzani (1911-2003) – imprenditore francese, fondatore dell'omonima industria alimentare

Altro 
 Via Panzani – via del centro storico di Firenze

Pagine correlate 
 Panzano

en:Panzani